{{DISPLAYTITLE:(17929) 1999 GQ21}}

A (17929) 1999 GQ21 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1999. április 15-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (17501–18000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói